Cytodiscula är ett släkte av svampar. Cytodiscula ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cytodiscula